Ю́рий Влади́миров:
 Владимиров, Юрий Андреевич (род. 1932) — советский и российский биолог, академик АМН СССР.
 Владимиров, Юрий Дмитриевич (1909—1931) — русский поэт.
 Владимиров, Юрий Кузьмич (род. 1942) — советский артист балета.
 Владимиров, Юрий Сергеевич (род. 1938) — советский и российский физик.
 Владимиров, Юрий Яковлевич (1925—1978) — советский дальневосточный композитор.